Leatherwolf – gruppo heavy metal statunitense
 Leatherwolf – album dei Leatherwolf del 1985
 Leatherwolf – album dei Leatherwolf del 1987